Ли Паттерсон (настоящие имя и фамилия — Беверли Фрэнк Атерли Паттерсон) (; 31 марта 1929, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада — 14 февраля 2007, Галвестон (Техас), США) — канадский  кино и телевидения.

Биография 
Окончил Онтарийский колледж искусства и дизайна. Переехал в Великобританию, где играл мужественных американских персонажей в британских фильмах.

С 1954 по 1994 год сыграл в более 85 кинофильмах и сериалах. Кроме Канады, активно снимался в США и Великобритании.

Умер от сердечной недостаточности с осложнениями, вызванными раком лёгких и эмфиземой.

Избранная фильмография 

 1990—1993 — Зорро
  — В яблочко! — Даррелл Хайд
  — Секретный агент МакГайвер — турок
  — Золотая лихорадка (4-й сезон, 78-я серия)
  — Война и воспоминание
  — Жажда смерти 3 — телеведущий
 1983—1987 — Команда А
  — Аэроплан II: Продолжение
 1980—1988 — Частный детектив Магнум
  — Земля Чато — Джордж Данн
 1968—2013 — Частный детектив Магнум
  — Перри Мэйсон («Дело о полуночной ошибке», 257-я серия) — Дэн Торн
 1964—1999 — Другой мир
 1963—1965 — Театр создателей саспенса
 1961—1969 — Мстители
  — Три мира Гулливера
 1959—1973 — Бонанца
  — Джек-потрошитель
  — История Эстер Костелло
  — Замок с часовым механизмом — Колин Уокер
  — Контрольно-пропускной пункт — Джонни Карпентер
  — Достичь небес — Тернер
 1954—1990 — Диснейленд
  — Добро умирает в зародыше — Тод Маслин
  — Мальтийская история — Офицер (нет в титрах)
  — 36 часов — эпизод (нет в титрах)

Примечания

Ссылки 
 Lee Patterson
 

Киноактёры Канады
Актёры телевидения Канады
Умершие от рака лёгкого
Умершие от эмфиземы